TIA – Telecommunications Industry Association, Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego
 TIA –  przemijający atak niedokrwienny (Transient Ischemic Attack)
 TIA - IATA kod portu lotniczego Tirana-Rinas

Zobacz też 
 Tia Carrere